

Cinema 
Dark Days – film documentario del 2000 diretto da Marc Singer

Musica 
Dark Days – album di Fred Anderson del 1979
Dark Days – album dei The Ducky Boys del 1998
Dark Days – album dei Loaded del 2001
Dark Days – album dei Coal Chamber del 2002
Dark Days – album dei Parkway Drive del 2012